Das WTA Indian Open 2003 war ein WTA-Tennisturnier in Hyderabad. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier IV war Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 1. bis 8. Februar 2003 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Tamarine Tanasugarn gegen Iroda Toʻlaganova mit 6:4 und 6:4. Im Doppelfinale besiegten Jelena Lichowzewa und Iroda Tulyaganova die Paarung Jewgenija Kulikowskaja/Tazzjana Putschak ebenfalls mit 6:4 und 6:4.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Hyderabad (Indien)